Щербаков Ігор (нар. 02.04.1967) — російський композитор, сценарист, продюсер
 Щербаков Ігор Андрійович — український  кінооператор.
 Щербаков Ігор Володимирович (нар. 1955) — радянський і український композитор.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок